Gárasavvon ist der nordsamische Name folgender Ortschaften:
 Karesuando, Schweden
 Karesuvanto, Finnland